Falun eller Falu kan syfta på:

 Falu kommun – en kommun i Dalarnas län 1971–
 Falun – en tätort i Dalarna
 Falu stad – en tidigare stad i Kopparbergs län 1641–1970
 Falu Kristine församling –  en församling i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift 1665–1940 Kristine församling
 Falu Kristine distrikt – ett distrikt i Falu kommun och Dalarnas län 2016–
 Falu pastorat – ett pastorat i Falu-Nedansiljans kontrakt i Västerås stift 2007–
 Falu bergslag – ett bergslag i Dalarna
 Falu bergskola – en tidigare teknisk högskola i Falun 1822–1869 och "lägre" bergsskola 1871–?
 Falu centralstation – en järnvägsstation
 Falun, Kansas – ort i USA
 Falu BK – idrottsförening i Sverige
 Falu BS – idrottsförening i Sverige
 IFK Falun – idrottsförening i Sverige